Натуральне число 914
 914 рік до нашої ери
 914 рік нашої ери